See You Later альбом 1980 року грецького композитора Вангеліса.

Список композицій

Примітки 

Музичні альбоми 1980